Ся́нино — деревня в Глазовском районе Удмуртии, в составе Кожильского сельского поселения.

География 
Деревня расположена на высоте 152 м над уровнем моря.

Улицы:
 Сянинская

Население 

По состоянию на 2007 год население в деревне отсутствует.

Примечания 

Населённые пункты Глазовского района